

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1 ćwiartka

2 ćwiartka

3 ćwiartka

4 ćwiartka

Eliminacje 
Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka na oficjalnej stronie ITF 

Wimbledon 2006
Wimbledon – gra pojedyncza kobiet